Kjetil André Aamodt, Noors alpineskiër
 Ragnhild Aamodt, Noors handbalspeelster